Pando bezeichnet:
 Pando (Laviana), Ort in Spanien
 Departamento Pando, Departamento in Bolivien
 Pando (Uruguay), Kleinstadt in Uruguay
 Provinz José Manuel Pando, bolivianische Provinz im Departamento La Paz
 Pando (Baum), 80.000 Jahre alte Pflanze in Utah
 Pando-Volk, Volk in Indien
 Pando Creek, Nebenfluss des Cascade Creek (Animas River) in Colorado
 Pando Media Booster, Computer-Anwendungsprogramm
 Pando (Einheit), Entfernungs- und Längenmaß
 Pando (Band), ein Dark-Ambient-Projekt

Pando ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Enrique Morelli Pando (1916–2012), peruanischer Diplomat
 Esteban de Terreros y Pando (1707–1782), spanischer Philologe Lexikograf und Jesuit
 Irina Pando (* 1995), Schweizer Fußballspielerin
 José Luis Sierra Pando  (* 1968), chilenischer Fußballspieler und -trainer, siehe José Luis Sierra
 José Manuel Pando (1848–1917), Staatspräsident von Bolivien von 1899 bis 1904
 Manuel Pando, mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Pando Fernández de Pinedo (1792–1872), Ministerpräsident von Spanien
 Martín Pando (1934–2021), argentinischer Fußballspieler